Der Begriff Kukkamäki ist mehrdeutig:

 (2159) Kukkamäki, nach Tauno Johannes Kukkamäki benannter Asteroid
 Tauno Johannes Kukkamäki (1909–1997), finnischer Geodät